Доктрина деиудаизация караимизма — доктрина С. М. Шапшала, основанная на его теории об алтайско-тюркском происхождении караимов и языческих корнях караимизма (почитание священных дубов, политеизм во главе с богом Тенгри, жертвоприношения). Тюркская теория этногенеза караимского народа сыграла значительную роль в формировании этнической идентичности караимов Восточной Европы и по-прежнему является темой острых научных и общественных споров.

Постулаты 
 Караимы являются коренным этносом Крыма, существовавшим задолго до принятия ими учения Анана бен Давида.
 Учение Анана бен Давида было близко к раннему христианству, а Иисуса и Мухаммеда караимы считали испокон веков пророками. Караимы Крыма приняли закон Моисея, но продолжали придерживаться древних тюркских языческих верований.
 Реликты архаичных культов караимов восходят к язычеству, шаманизму, тенгрианству. Хотя, по словам Шапшала, «караимское духовенство в течение ряда веков успело преобразить мировоззрение своих единоверцев», именно древние культы являются оригинальным культурным наследием крымских караимов, .

Реформы 

В рамках этой доктрины Шапшал изменил несколько терминов, имеющих древнееврейскую этимологию, на термины, имеющие по его мнению, тюркскую этимологию

 замена термина «Гахам» на «Гахан» по созвучию со словом «хан», придумав при этом специальный обычай вступления в эту должность, якобы принятую у хазар;
 отмена преподавания древнееврейского языка в караимских школах;
 уничтожение еврейских элементов караимской культуры;
 замена названия праздников и еврейских месяцев на тюркские:

Последователи 
Эта теория получила дальнейшее развитие в работах крымских караимоведов постсоветской эпохи и официально принята как единственно верный взгляд на прошлое и настоящее караимов Ассоциацией крымских караимов «Кърымкъарайлар», сделавшей в 2000 году следующее заявление: 

Кроме того, в постсоветскую эпоху наблюдаются следующие тенденции:
 Обвинение учёных, критикующих теорию Шапшала, в заговоре против караимов;
 Некоторые караимоведы приписывают термину «караим» (от  — букв. читающие) тюркскую этимологию;
 Некоторые караимские авторы отрицают любые семитские элементы в этногенезе караимов и элементы иудаизма в караимизме;
 Приписывание древним караимам древнеболгарского календаря;
 Распространённая среди караимов фамилия Коген получила новую трактовку: от хазарского титула каган, а по утверждению караимоведа С. И. Кушуль, караимы-носители фамилий Леви и Коген «не потомки израильского колена Левитов и Когенов, а потомки тюркских священнослужителей»;
 20 мая 2016 года «Национальный съезд крымских караимов-тюрков» принял единогласное решение отказаться от использования названий «Чуфут-Кале» и «Иосафатова долина» для обозначения «народных святынь крымских караимов-тюрков».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Freund R. Karaites and dejudaization: а historical review of an endogenous and exogenous paradigm. — Stockholm, 1991. — 113 p.

Ссылки 
 Дымшиц В. Борьба за существительное // Народ Книги в мире книг. 2004. № 50
 Мороз Е. От иудаизма к тенгрианству: Ещё раз о духовных поисках современных крымчаков и крымских караимов // Народ Книги в мире книг. 2004. № 52
 Мороз Е. Сон крымчака, или Тюркская память крымских евреев // Народ Книги в мире книг. 2008. № 75
 Дымшиц В. На еврейских полях Крыма // Народ Книги в мире книг. 2011. № 94

Караизм
Доктрины
Иудаизм